Drzewo genealogiczne dynastii Arpadów, panującej na Węgrzech w latach 896-1301.

Arpadowie